Judith kan syfta på:

 Judith (namn) – ett kvinnonamn
 Judith (Berg) – en opera från 1936 av Natanael Berg
 Judith (drama) – en pjäs från 1840 av  Friedrich Hebbel
 Judith (Naumann) – en opera av Emil Naumann
 Judith (Serov) – en rysk opera i fem akter med musik av Aleksandr Serov
 Judith (TV-serie) – en svensk-norsk-finsk TV-serie i tre delar från 2000
 664 Judith – en asteroid i huvudbältet

Geografi

Antarktis 

 Judith Glacier

Kanada 

 Rivière Judith

Se även
 Mount Judith – flera berg i Australien